Нина Михайловна  Малеева (1917 — ????) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая зернового совхоза «Тихорецкий» Министерства совхозов СССР, Тихорецкий район Краснодарского края. Герой Социалистического Труда ().

Биография 
Родилась в 1917 году в станице Фастовецкой Кавказского отдела Кубанской области, ныне Тихорецкого района Краснодарского края в казачьей семье. Русская.

После окончания сельскохозяйственного техникума работала бригадиром – садоводом.
Участница Великой Отечественной войны.

С 1944 года работала звеньевой отделения № 1 зерносовхоза «Тихорецкий» Краснодарского края.

По итогам работы в 1948 году звеном Н.М.Малеевой получен урожай пшеницы 32,3 центнера с гектара на площади 20 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 февраля 1949 года за получение высоких урожаев пшеницы в 1948 году Малеевой Нине Михайловне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Этим же указом высокого звания были удостоены ещё 12 тружеников зерносовхоза «Тихорецкий», в том числе его директор П. Т. Коноплёв. Однако 
Приговором Краснодарского краевого суда от 28 апреля 1950 года П.Т.Коноплёв и бывший управляющий отделением совхоза С. И. Макогон за фальсификацию были осуждены к 10 годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). и Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 26 декабря 1950 года Коноплёв, Пётр Тимофеевич лишён звания Героя Социалистического Труда: золотой медали «Серп и Молот» и ордена Ленина (11.02.1949, №84490).

Позже Малеева возглавляла бригаду садоводов. Участница Выставки достижений народного хозяйства в 1954 году.

Проживала в родной станице Фастовецкой. Сведений о дальнейшей судьбе нет.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (11.02.1949);
 Орден Ленина (11.02.1949).

 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 медали ВДНХ СССР
 и другими

 Отмечена грамотами и дипломами.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Малай — Манякин)
 Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература 
 
 
 Каргапольцев С.В. ПОТЕРЯННЫЕ ЗВЕЗДЫ Справочник: Герои Социалистического Труда , лишенные наград. - Иваново, 2015. - 80 с.

Ссылки 

 Историческая справка Рождение совхоза «Тихорецкий»
 Малеева Н. М.

Персоналии:Краснодарский край
Персональные пенсионеры союзного значения
Хлеборобы
Персоналии:Социалистическое соревнование